Аникеенко — фамилия.
 Аникеенко, Александра Ивановна — бригадир полеводческой бригады Капитановского свеклосовхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Кировоградская область, Герой Социалистического Труда.
 Аникеенко, Виталий Сергеевич (1987—2011) — российский хоккеист, защитник. 
 Примечания